Мир слов — американский-Канадский-Индийский мультсериал, направленный на обучение английскому языку детей 3-7 лет. Он выходит на 10 языках и в 90 странах. Оригинальный владелец мультсериала — PBS Kids, TVOKids, и Star Utsav.

Сюжет 
Всё в «Мире слов» состоит из букв. Жители, предметы, домики, и даже еда. В каждом эпизоде героев ждёт загадка, а решить её можно довольно просто — нужно составить из букв слово. Если оно построено правильно, слово, словно по волшебству, оживает и превращается в ту вещь, которую обозначает. Каждая серия заканчивается весёлой песенкой.

Главные персонажи 
 Утёнок — веселая жёлтая птица, которая стремится выучить как можно больше английских букв и слов. Часто попадает в довольно глупые ситуации, но друзья ему всегда помогают.
 Медведица — добрая и умная художница, которая пишет картины. Её голову украшает пурпурный бант.
 Лягушонок — самый умный житель Мира слов. Изобретательный, живёт в бревне, лучший друг Утёнка.
 Овечка — персонаж, который любит притворяться разными личностями — детективом, принцессой, супергероем.
 Хрюшка — повар, любит радовать окружающих своими кулинарными произведениями. Иногда съедает всё сам. Очень любопытный. На телевидении ведет своё кулинарное шоу «Готовим вместе».
 Пёсик — очень приветливый и дружелюбный персонаж. Всегда готов играть и выстраивать слова из букв. Он только лает, но его лай понятен всем жителям Мира слов.
 Муравей — лучший друг Хрюшки. Помогает ему готовить.

Второстепенные персонажи 
 Кенгуру — машинист. Дружит с Утёнком. Считает, что со звуками «OO» мир прекрасен. (этот звук есть в слове kangaroo).
 Акула — смешной положительный персонаж. Несмотря на устрашающий вид, сама трусовата. Дружит хорошо с Утёнком, который сначала называл её «схарк» (s-hark вместо sh-ark).
 Мартышка — живёт далеко в джунглях. Поэтому, когда главные персонажи к ней идут в гости, не обходится без приключений.
 Насекомые — bug, fly, bee (жук, муха, пчела) — три смешных персонажа. Очень любят летать. Жук — друг Лягушонка.
 Слониха — гуляет по джунглям. Помогает всегда, если нужно.
 Монстр — появляется в серии "Первый поход". Положительный персонаж.

Серии 1 сезона

Критика 

:en:Common Sense Media дала мультсериалу оценку 4/5.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на PBS Kids
 Телеканал Карусель
 Сборник серий мультфильма
 

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы США
Мультсериалы Канады
Мультсериалы Индии
Мультсериалы 2007 года
Образовательные мультсериалы